Бантыш:

 Бантыш, Василий Александрович (1858—после 1917) — русский общественный деятель, член III Государственной думы от Харьковской губернии.
 Бантыш, Фёдор Александрович (1865—1919) — камер-юнкер, статский советник, херсонский и иркутский губернатор.